Евгений Валерьевич Королёв:
 Королёв, Евгений Валерьевич (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Королёв, Евгений Валерьевич (род. 1975) — проректор Московского государственного строительного университета.